Fagus – genere di piante
 Fagus sylvatica – specie arborea decidua del genere Fagus e della famiglia delle Fagacee
 Officine Fagus (Fagus-Werk) – fabbrica di forme per scarpe, il cui edificio è Patrimonio dell'umanità
 9021 Fagus – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Faggio (disambigua)